Bedingte Strafe steht für:

 Bedingte Strafnachsicht im österreichischen Strafrecht
 Bedingte Strafe (Schweiz)

Siehe auch:
 Strafaussetzung zur Bewährung